Ipameri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipameri (ort), Goiás, 
 Ipameri (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar